Giuseppe Natoli (1815–1867) — estadista italiano

 Giovanni I Natoli de Sperlinga (?–1633) — nobre siciliano
 Gio Matteo Natoli — nobre siciliano
 Palazzo Natoli — Palermo, na Sicília
 Palazzo dei Principi Natoli — Torre Archirafi, Sicília

Desambiguações de construções
Desambiguações de sobrenomes